Виталий Глущенко:
 Глущенко, Виталий Александрович (род. 1985) — российский футболист.
 Глущенко, Виталий Витальевич (род. 1977) — российский фристайлист.